Zekria ist der Familienname folgender Personen:

 Fazel Ahmad Zekria (1935–1979), afghanischer Künstler, Dichter und Komponist
 Modaser Zekria (* 1990), schwedisch-afghanischer Fußballspieler